Karl Hardman (Pittsburgh, 22 de março de 1927 - Pittsburgh, 22 de setembro de 2007) foi um produtor de filmes de terror e ator estado-unidense. Ele produziu Night of the Living Dead de George A. Romero (1968) e também o co-estrelou como Harry Cooper.

Hardman morreu em 22 de setembro de 2007 aos 80 anos após uma longa batalha contra um câncer pancreático.

Ligações externas 
 
 

Atores dos Estados Unidos